Pucheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pucheng Xian (härad i Kina, Shaanxi), 
 Pucheng Xian (härad i Kina, Fujian), 
 Pucheng (häradshuvudort), Fujian, 

Robotskapade Kinaförgreningar